Paul Freeman – amerykański producent filmowy
 Paul Freeman – brytyjski aktor